Faden bezeichnet:
 Faden, ein Stück Garn aus verdrillten Textilfasern (dort auch zu Redewendungen)
 Faden (Heraldik), eine Darstellung im Wappen
 Faden (Segelflug), ein Instrument im Segelflug
 Bastardfaden, in der Heraldik ein quer über das Wappen gezogener schmaler Balken
 Chirurgischer Faden, ein medizinisches Hilfsmittel, siehe Chirurgisches Nahtmaterial
 Fadenzucker, eines der Einkochstadien (Zuckerkochgrad) des Speisezuckers
 Thread (Informatik), eine Ausführungsreihenfolge

Faden, Maße:
 Faden (Garnmaß), ein Garnmaß (um 2 Laufmeter je nach Garn)
 Faden (Holzeinheit), andere Bezeichnung für Holzklafter, ein Brennholzmaß
 Faden (Längenmaß), andere Bezeichnung für Klafter (vielfältig, um 1,8 m)
 Nautischer Faden, in der englischsprachigen Seefahrt noch verbreitetes Längenmaß (1,8288 m)

Faden ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Faden (1889–1973), deutscher Historiker, Schullehrer und Leiter des Berliner Stadtarchivs (1939–1945)
 Robert Bruce Faden (* 1942), nordamerikanischer Botaniker
 William Faden (1750–1836), englischer Kartograph

Faden, Weiteres:
 Fadenbach, ehemaliger Donau-Seitenarm östlich von Wien in Niederösterreich

Siehe auch: